Лыщево — название нескольких населённых пунктов в России:

 Лыщево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Лыщево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Лыщево — деревня в Истринском районе Московской области.